Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2012/2013

Личные результаты

En Passant

Accres Apeldoorn

Voerendaal

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2012/2013 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2012 год в шахматах
2013 год в шахматах